

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podstawowa
 Osada Młyńska – część wsi Nowiny w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Osada Młyńska – część wsi Bobrowniki w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Osada Młyńska – część wsi Palonki w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Osada Młyńska – część wsi Korytków w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów
 Osada Młyńska – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Osada Młyńska – część wsi Waśniów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Osada Młyńska – część wsi Nowe Kichary w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy